Corsini es un apellido de origen italiano que puede referirse a:

 Andrés Corsini, también llamado en español Andrés Corsino (1302-1373), carmelita italiano y obispo de Fiesole.
 Bruno Henrique Corsini (1989), futbolista brasileño.
 Catherine Corsini (1956), directora de cine, guionista y actriz francesa.
 Ignacio Corsini, nombre real Andrea Corsini (1891-1967), cantante, actor y compositor de música popular argentina nacido en Italia.

Además, puede hacer referencia a
 Palacio Corsini (Palazzo Corsini), palacio de Roma (Italia).